Xestia — рід метеликів родини Совки (Noctuidae). Рід містить близько 100 видів.

Опис 
Xestia, як правило, середнього розміру і міцної статури, з міцними волохатими органами і сильними крилами. Деякі з них досить барвисті метелики, задні крила жовтуватого, червонуватого або блакитного відтінку. Коли крила складені, то загальне забарвлення маскувального типу. Цей рід включає у себе види, що живуть у високих широтах і висотах, у тундровох і тайгових екосистемах. Деякі з них мають дворічний життєвий цикл; зазвичай зимує гусениця і оляльковується навесні, а метелики вилітають всередині літа, лише деякі види вилітають у кінці літа або осінню.

Класифікація

Підрід Anomogyna 

 Xestia albuncula (Eversmann, 1851)
 Xestia alpicola
 Xestia badicollis
 Xestia borealis (Nordström, 1933)
 Xestia brunneopicta (Matsumura, 1925)
 Xestia caelebs
 Xestia dilucida
 Xestia distensa (Eversmann, 1851)
 Xestia elimata
 Xestia fabulosa (Ferguson, 1965)
 Xestia fennica (Brandt, 1936)
 Xestia gelida (Sparre-Schneider, 1883)

 Xestia imperita (Hübner, [1831])
 Xestia infimatis Grote, 1880
 Xestia laetabilis (Zetterstedt, [1839])
 Xestia mustelina Smith, 1900
 Xestia perquiritata
 Xestia praevia
 Xestia rhaetica
 Xestia sincera
 Xestia speciosa
 Xestia vernilis Grote, 1879
 Xestia viridiscens (Turati, 1919)
 Xestia yatsugadakeana (Matsumura, 1926)

Підрід Megasema 

Група ashworthii/«Ashworthia»
 Xestia ashworthii
 Xestia okakensis Packard, 1867
 Xestia okakensis okakensis Packard, 1867
 Xestia okakensis morandi (Benjamin, 1934)
 Xestia scropulana Morrison, 1874
 Xestia wockei
Група kollari
 Xestia kollari

Група c-nigrum
 Xestia c-nigrum
 Xestia ditrapezium
 Xestia dolosa
 Xestia praetermissa Warren
 Xestia triangulum
Група невизначена
 Xestia inuitica Lafontaine & Hensel, 1998

Підрід Pachnobia 

 Xestia alaskae
 Xestia atrata (Morrison, 1875)
 Xestia atrata atrata (Morrison, 1874)
 Xestia atrata filipjevi (Shljuzhko, 1926)
 Xestia atrata haraldi Fibiger, 1997
 Xestia atrata ursae (McDunnough, 1940)
 Xestia atrata yukona (McDunnough, 1921)
 Xestia kolymae (Herz, 1903) 

 Xestia kruegeri Kononenko & Schmitz, 2004
 Xestia laxa Lafontaine & Mikkola, 1998
 Xestia lorezi
 Xestia lupa Lafontaine & Mikkola, 1998
 Xestia penthima (Erschov, 1870) (
 Xestia tecta (Hübner, [1808])
 Xestia tecta tecta (Hübner, [1808])
 Xestia tecta tectoides (Corti, 1926)

Підрід Schoyenia 

 Xestia aequaeva (Benjamin, 1934)
 Xestia aequaeva aequaeva (Benjamin, 1934)
 Xestia aequaeva glaucina Lafontaine & Mikkola, 1996
 Xestia brachiptera (Kononenko 1981)
 Xestia bryanti (Benjamin, 1933) (= X. acraea)
 Xestia fergusoni Lafontaine, 1983
 Xestia intermedia (Kononenko, 1981)
 Xestia liquidaria (Eversmann, 1848) (= X. arctica Aurivillius, 1883 (non Zetterstedt, 1839: preoccupied), X. fasciata, X. unifasciata)

 Xestia lyngei (Rebel, 1923)
 Xestia lyngei lyngei (Rebel 1923)
 Xestia lyngei aborigenea Kononenko 1983
 Xestia magadanensis Kononenko & Lafontaine 1983
 Xestia quieta
 Xestia similis Kononenko 1981
 Xestia thula Lafontaine & Kononenko, 1983
 Xestia woodi Lafontaine & Kononenko, 1983

Підрід Xestia 

Група baja/«Amathes»
 Xestia baja
 Xestia smithii
Група castanea/«Castanasta/Ericathia»
 Xestia agathina
 Xestia castanea
 Xestia jordani (Turati, 1912)
Група collina/«Monticollia»
 Xestia collina
Група ochreago
 Xestia ochreago
Група sexstrigata/«Lytaea»
 Xestia sexstrigata
Група stigmatica/«Megarhomba»
 Xestia sareptana
 Xestia stigmatica
Група trifida/«Caloxestia»
 Xestia trifida

Група xanthographa
 Xestia cohaesa
 Xestia kermesina (Mabille, 1869)
 Xestia kermesina kermesina (Mabille, 1869)
 Xestia kermesina virescens Turati, 1912
 Xestia palaestinensis
 Xestia xanthographa
Група невизначена
 Xestia badinosis (Grote, 1874)
 Xestia bolteri
 Xestia cinerascens (Smith, 1891)
 Xestia conchis
 Xestia dyris (Zerny, 1934)
 Xestia finatimis Lafontaine, 1998
 Xestia fuscostigma (Bremer, 1861)
 Xestia lithoplana Hreblay & Ronkay 1998
 Xestia mejiasi Pinker, 1961
 Xestia normaniana — Norman's Dart
 Xestia oblata (Morrison, 1875)
 Xestia substrigata (Smith, 1895)
 Xestia verniloides Lafontaine, 1998

Incertae sedis 

Група «Agrotiphila»
 Xestia colorado (Smith, 1891)
 Xestia lankialai (Gronnblom 1962)
 Xestia maculata (Smith, 1893)
 Xestia staudingeri
Група «Hypoxestia»
 Xestia dilatata (Butler, 1879)
Група ornata
 Xestia hypographa
 Xestia ornata
Група «Palaeamathes»
 Xestia hoenei (Boursin, 1954)
Група «Paramathes»
 Xestia perigrapha (Püngeler, 1899)
Група retracta/tenuis
 Xestia basistriga Yoshimoto, 1995
 Xestia bifurcata Hreblay & Ronkay, 1998
 Xestia coronata Hacker & Peks, 1999
 Xestia destituta (Leech, 1900)
 Xestia forsteri Boursin, 1964
 Xestia hemitragidia (Boursin 1964)
 Xestia nyei Plante, 1979 (= X. longijuxta)
 Xestia retracta
 Xestia schaeferi Hreblay & Ronkay, 1998
 Xestia semiretracta Yoshimoto, 1995
 Xestia subforsteri Hreblay, & Ronkay 1998
 Xestia tenuis (Butler 1889)
 Xestia trifurcata Hacker & Peks, 1999

Група «Yellow hindwings»
 Xestia bryocharis Boursin, 1948
 Xestia draesekei Boursin, 1948
 Xestia efflorescens
 Xestia flavilinea Wileman, 1912
 Xestia pseudoaccipiter Boursin, 1948
 Xestia semiherbida (Walker, 1857)
 Xestia sternecki Boursin, 1948
 Xestia triphaenoides Boursin, 1948
Невизначена група
 Xestia agalma (Püngeler, 1900)
 Xestia albifurca (Erschoff, [1877])
 Xestia cervina (Moore, 1867)
 Xestia consanguinea (Moore, 1881)
 Xestia costaestriga (Staudinger, 1895)
 Xestia crassipuncta (Wileman & West, 1928) 
 Xestia homochroma (Hampson 1903)
 Xestia isochroma (Hampson 1903)
 Xestia isolata
 Xestia junctura (Moore, 1881)
 Xestia kecskerago Gyulai & L.Ronkay, 2006
 Xestia latinigra (Prout, 1928) 
 Xestia mandarina (Leech, 1900)
 Xestia olivascens (Hampson, 1894)
 Xestia renalis
 Xestia rosifunda (Dyar, 1916)
 Xestia senescens (Staudinger, 1881)
 Xestia tamsi (Wileman & West, 1929)
 Xestia vidua (Staudinger, 1892)
 Xestia yamanei Chang, 1991

Синоніми 
 Agrotimorpha Barnes & Benjamin , 1929
 Agrotiphila Grote, 1876 
 Amathes Hübner, [1821]
 Anomogyna Staudinger, 1871
 Archanarta Barnes & Benjamin, 1929
 Ashworthia Beck, 1996
 Asworthia (lapsus)
 Barrovia Barnes & McDunnough , 1916
 Calamogyna (lapsus)
 Calanomogyna Beck, 1996
 Calocestia (lapsus)
 Caloxestia Beck, 1996
 Castanasta Beck, 1996

 Cenigria Beck, 1996
 Epipsiliamorpha Barnes & Benjamin , 1929
 Ericathia Beck, 1996
 Hiptelia Guenée, 1852
 Hypoxestia Hampson, 1903 
 Hyptioxesta Rebel, 1901
 Knappia Nye, 1975
 Lankialaia Beck, 1996
 Lena Herz, 1903 (non Casey, 1886 preoccupied)
 Litaea (lapsus)
 Lorezea (lapsus)
 Lorezia Beck, 1996
 Lytaea Stephens, 1829

 Megarhomba Beck, 1996
 Megasema Hübner, [1821]
 Monticollia Beck, 1996
 Pachnobia Guenée, 1852
 Palaeamathes Boursin, 1964
 Paramathes Boursin, 1964
 Palkermes Beck, 1996
 Palkkermes (lapsus)
 Peranomogyna Beck, 1996
 Platagrotis Smith, 1890
 Pteroscia Morrison, 1875
 Schoyenia Aurivillius, 1883
 Segetia Stephens, 1829
 Synanomogyna Beck, 1996
 Xenopachnobia Beck, 1996

Посилання 
 Beck, H. (1996): Systematische Liste der Noctuidae Europas. (Lepidoptera, Noctuidae) ["Systematic list of European Noctuidae"]. Neue Entomologische Nachrichten 36: 1-122.
 Pitkin, Brian & Jenkins, Paul (2004): Butterflies and Moths of the World, Generic Names and their Type-species  — Xestia. Version of 2004-NOV-05. Retrieved 2011-JAN-18.
 Savela, Markku (2009): Markku Savela's Lepidoptera and some other life forms — Xestia . Version of 2009-DEC-31. Retrieved 2011-JAN-18.
 Varga, Z. & Ronkay, L. (2003): A revision of the Palaearctic species of the Eugraphe Hübner, [1821] 1816 generic complex. Part I. The genera Eugraphe and Goniographa (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 48(4): 333—374. PDF fulltext 

Совки
Роди совок